La ville de Damas en Syrie a été assiégée ou attaquée à de nombreuses reprises au cours de son histoire :

 le siège de Damas de 841 av. J.-C., capitale du royaume d'Aram-Damas assiégée par Salmanazar III, roi d'Assyrie ;
 le siège de Damas de 634, ville de l'Empire byzantin prise par les Arabes de Khalid ibn al-Walid ;
 le siège de Damas de 1139, capitale des Bourides assiégée par Zengi, atabeg de Mossoul et d'Alep ;
 le siège de Damas de 1148, capitale du régent bouride Mu'in ad-Din Unur assiégée par la deuxième croisade ;
 le siège de Damas de 1194 opposant le souverain ayyoubide de Damas Al-Afdhal Nur ad-Din Ali à son frère le sultan d'Égypte Malik al-Aziz ;
 le siège de Damas de 1196, prise sur Al-Afdhal par Malik al-Aziz ;
 le siège de Damas de 1199, tenue par l'Ayyoubide Al-Adel contre ses neveux Al-Afdhal et El-Malik ed-Zahir Ghazi, émir d'Alep ;
 le siège de Damas de 1228, prise sur l'Ayyoubide An-Nasir Dâ'ûd par son parent Al-Ashraf, sultan de Harran ;
 le siège de Damas de 1245, prise sur l'Ayyoubide Al-Salih Ismaël par son parent, le sultan ayyoubide d'Égypte Malik al-Salih Ayyoub ;
 le  de 1400, ville du sultanat mamelouk d'Égypte prise par les Turco-Mongols de Tamerlan ;
 la bataille de Damas de 1520 opposant Janbirdi al-Ghazali, gouverneur de Syrie, aux forces loyales au sultan ottoman Soliman ;
 le siège de Damas de 1771 par les mamelouks d'Ali Bey al-Kabir, gouverneur d'Égypte ;
 la prise de Damas de 1918, enlevée aux Ottomans par les Britanniques du général Allenby et les insurgés arabes ;
 la  de 1920, capitale du royaume arabe de Syrie prise par les Français du général Gouraud ;
 la révolte de Damas de 1925 pendant la grande révolte syrienne contre le mandat français en Syrie et au Liban ;
 la bataille de Damas de 2012, victoire des forces du président Bachar al-Assad pendant la guerre civile syrienne ;
 la bataille de la Ghouta orientale, dans la périphérie de Damas, à partir de 2012 pendant la guerre civile syrienne.

Damas
Histoire de Damas